Die bet-at-home Open German Tennis Championships 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis zum 22. Juli 2012 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Atlanta die BB&T Atlanta Open sowie in Gstaad die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad ausgetragen. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den bet-at-home Open German Tennis Championships, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Nicolás Almagro, der im Viertelfinale ausschied. Im diesjährigen Finale setzte sich der Argentinier Juan Mónaco gegen Tommy Haas durch, der in seinem zweiten Saisonfinale stand; für Mónaco war es der zweite Titel in der Saison 2012. Haas war der erste Deutsche in einem Finale der ATP World Tour 500 seit 2008 und der erste Deutsche im Finale des Turniers seit Michael Stich 1993. Im Doppel waren Oliver Marach und Alexander Peya die Titelverteidiger, allerdings trat nur Peya mit anderem Partner an. Im Finale besiegten David Marrero und Fernando Verdasco die spanisch-brasilianische Paarung Daniel Muñoz de La Nava und Rogério Dutra da Silva; dies ist der bereits vierte Saisontitel der beiden Spanier. Für Muñoz de La Nava und Dutra da Silva, die beide erst aufgrund einer Absage eines anderen Doppelpaars ins Feld kamen, war es jeweils die erste Finalteilnahme bei einem Turnier der World Tour.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 15. Juli 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Hamburg